Epsilon Lyrae pode se referir a:
Epsilon1 Lyrae
Epsilon2 Lyrae